Fort Mitchell bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fort Mitchell (Alabama)
 Fort Mitchell (Kentucky)
 Fort Mitchell (Virginia)

ehemaliges Fort:
 Fort Mitchell (Nebraska) (1864–1867), nahe Scottsbluff